Een verkeersweg:
 N307 (België)
 N307 (Frankrijk)
 N307a (Frankrijk)
 N307 (Nederland), zie Provinciale weg 307
 N307 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing